Dorfner heißen folgende geographischen Objekte:
 Dorfner (Gemeinde Sipbachzell), Ort bei Sipbachzell, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Schlossbrauerei Hirschau (Brauerei Dorfner), Brauerei in Hirschau in der Oberpfalz

Dorfner ist der Familienname von:
 Alfons Dorfner (1911–1982), österreichischer Kanute
 Florian Dorfner (1802–1878), bayerischer Gutsbesitzer, Bierbrauer, Bürgermeister und Abgeordneter
 Hanns Dorfner (* 1942), deutscher Kommunalpolitiker (CSU)
 Hans Dorfner (* 1965), deutscher Fußballspieler
 Markus Dorfner (Pseudonym Madorchen; * 1969), deutscher Comic-Zeichner 
 Martin Dorfner (1783–1845), bayerischer Gastwirt, Bürgermeister und Abgeordneter
 Otto Dorfner (1885–1955), deutscher Buchbindermeister, Einbandgestalter und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Dorfer
 Dorfen (Begriffsklärung)